Az 1957–1958-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyvenhetedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wiener SC csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wiener SC az 1957-58-as szezon bajnoka.
 A Wiener SC részt vett az 1958–59-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 Az Kremser SC, a Sturm Graz és az FC Wien kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok